Кубок России по современному пятиборью среди женщин 2001 года проходил в Москве (спортивная база "Северный") с 12 по 14 марта 2003 года. Медали разыгрывались в личном первенстве. На старт вышли спортсменки, которые представляли регионы и города России. Так же в соревнованиях принимали участие пятиборки из Белоруссии, Латвии и Украины.

Нынешний турнир был вторым крупным соревнованием нового сезона, проведённым Федерацией современного пятиборья России, и он вновь принес успех не хозяйкам, а зарубежным гостьям. Правда, стоит отметить, что в отчетных соревнованиях не участвовала сильнейшая пятиборка страны Елизавета Суворова, лечащая травму коленного сустава и, кажется, решившая вообще пропустить нынешний сезон.

В результате упорной борьбы обладательницей Кубка России 2001 года стала украинская спортсменка Татьяна Наказная.

Кубок России. Женщины.
Личное первенство.

Итоговая таблица.

Ссылки. 
  Федерация пятиборья России
 Официальный сайт
 Спорт-Экспресс
Кубок России по современному пятиборью